Селерові (Apioideae) — підродина рослин родини окружкові (Apiaceae).

Триби 
 Aciphylleae
 Annesorhizeae
 Apieae
 Bupleureae
 Careae
 Chamaesieae
 Choritaenieae
 Coriandreae
 Crithmum
 Echinophoreae
 Erigenieae
 Heteromorpheae
 Komarovieae
 Lichtensteinieae
 Marlothielleae
 Oenantheae
 Phlyctidocarpeae
 Pimpinelleae
 Pleurospermeae
 Pyramidoptereae
 Saniculeae
 Scandiceae
 Selineae
 Smyrnieae
 Steganotaenieae
 Tordylieae

Примітки 

Окружкові
Підродини рослин